Лорі Макніл і Гелена Сукова були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Катріна Адамс і Пем Шрайвер виграли титул, перемігши у фіналі Патті Фендік і Джилл Гетерінгтон з рахунком 3–6, 6–1, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перша сіяна пара виходить без боротьби у чвертьфінал.

 Катріна Адамс /  Пем Шрайвер (чемпіонки)
 Патті Фендік /  Джилл Гетерінгтон (фінал)
 Бет Герр /  Кенді Рейнолдс (1-ше коло)
 Енн Генрікссон /  Івона Кучиньська (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 1989 U.S. Women's Hard Court Championships Doubles Draw 

1989
Парний розряд